FHG steht für:
 Fachverband Homosexualität und Geschichte, eine Fachgesellschaft für das Forschungsgebiet schwul-lesbischer Geschichte
 Fertighausgruppe, eine Einteilung von Fertighäusern in Versicherungsklassen
 Finanzhaushaltsgesetz (Liechtenstein) sowie Finanzhaushaltsgesetz (Schweiz)
 Förderer der in der Hotellerie und Gastronomie Beschäftigten und Auszubildenden e.V. in Ettlingen
Fragmenta historicorum graecorum, eine Quellenedition altgriechischer Fragmente, hrsg. von Karl Müller, Theodor Müller und Victor Langlois (5 Bde., Paris 1841–1870), teilweise ersetzt durch Die Fragmente der griechischen Historiker (seit 1923)
 Freiheitsgrad, die Zahl der frei wählbaren, voneinander unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten eines physikalischen Systems
 Freiwillige Helfer der Grenztruppen, eine Organisation  ziviler Helfer der Grenztruppen der DDR
 Friedrich-Hecker-Gymnasium, eine weiterführende Schule in Radolfzell am Bodensee
 FH Gesundheit, ein Träger von Fachhochschul-Studiengängen und -Lehrgängen für Gesundheitsberufe in Innsbruck
 Bahnhof Haiger (DS100-Code)

FhG steht für:
 Fraunhofer-Gesellschaft,  die führende  Organisation für anwendungsorientierte naturwissenschaftlich-technische Forschung in Deutschland

Abkürzung